Här följer en (endast påbörjad) lista över artepitetens betydelser. Nomenklaturen har ofta gjorts med organismens utseende eller fysiologiska verkan i åtanke.

 Acetosa, acetosella, betyder sur, syrlig. Representanter är bl. a. Ängsyra Rumex acetosa och Harsyra Oxalis acetosella
 Acre, acris, betyder skarp. Representanter är bl. a. Gråbinka  Erigeron acre, Gul fetknopp Sedum acre och Vanlig smörblomma  Ranunculus acris
 Autumnalis, betyder höstlig. Representant är bl. a. Höstfibbla  Leontodon autumnale
 Avium, avis, betyder fågel. Representant är bl. a. Fågelbär  Prunus avium
 Baccata, betyder med ”bär”. Representanter är bl. a. Idegran Taxus baccata och Bärapel Malus baccata
 Biennis, betyder tvåårig. Representant är bl. a. Skånefibbla   Crepis biennis
 Bifolium, bifolia, betyder tvåbladig. Representanter är bl. a. Ekorrbär     Majanthemum bifolium   och Nattviol   Platanthera bifolia
 Borealis, boreale, betyder nordlig. Representanter är bl. a. Fjällbräken      Botrychium boreale och Linnea    Linnea borealis
 Bulbifera, bulbosus, betyder knölbärande. Representanter är bl. a.   Tandrot Cardamine bulbifera och Knölsmörblomma Ranunculus bulbosus

Latinska artepitet